НМТ — багатозначна абревіатура:

Основні приклади 
 НМТ — Національний мультипредметний тест: форма проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні, введена у 2022 році через повномасштабне російське вторгнення в Україну.
 НМТ — Національний молодіжний театр
 Національний молодіжний театр республіки Башкортостан імені Муста Каріма
 НМТ — нафтоматеринська товща або нафтовиробна свита
 НМТ — конференція «Нові матеріали та технології»
 НМТ — Нормальна маса тіла
 НМТ — низька маса тіла
 НМТ — нижня мертва точка (у поршневих двигунах)

Примітки